Rettet die Bienen steht für:

 Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“, ein Volksbegehren in Baden-Württemberg 2019
 Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“, ein Volksbegehren in Bayern 2019